Финлей () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Финлэй, Вёрджил (1914—1971) — американский художник-иллюстратор.
 Финлей, Джордж (1799—1875) — английский историк, филэллин.
 Финлей, Карлос Хуан (1833—1915) — испано-кубинский врач и учёный, признанный пионером в исследовании желтой лихорадки.
 Финлей, Фрэнк (1926—2016) — британский актёр.
 Финлей, Ян Гамильтон (1925—2006) — шотландский поэт, писатель, художник и садовник.

См. также 
 Финлейсон
 Финли